Не́йтан Дэ́ниел Джеро́м Ре́дмонд (; родился 6 марта 1994 года, Бирмингем) — английский футболист, полузащитник клуба «Саутгемптон». Выступал в национальной сборной Англии.

Воспитанник молодёжной академии клуба «Бирмингем Сити».

В 16 лет он дебютировал в Лиге Европы УЕФА, где сыграл 3 матча.

4 июля 2013 года перешёл в «Норвич Сити», подписав с клубом четырёхлетний контракт.

Достижения 
 Сборная Англии по футболу (до 16 лет) — победитель в Victory Shield — 2009
 Сборная Англии по футболу (до 16 лет) — второе место в Montaigu Tournament — 2010
 Сборная Англии по футболу (до 17 лет) — победитель в Nordic Tournament — 2010

Статистика

Клубная

Национальная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Саутгемптона» 
 Профиль  на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Саутгемптон»